Berg se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Leo Semenovich Berg
 Carlos Berg
 Cornelis Christiaan Berg
 Jutta Berg
 Lev Semyonovich Berg
 Otto Karl Berg